Eulhof ist ein Ortsname:

 Eulhof (Mainhardt), Weiler im Ortsteil Ammertsweiler der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eulhof, einer der Vorgängerhöfe von Gommersdorf (Krautheim), Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eulenhof